Николай Музиль:
 Музиль, Николай Игнатьевич (1839—1906) — русский актёр.
 Музиль, Николай Игнатьевич, он же Рогдаев, Николай Игнатьевич (1880—1934) — деятель российского анархистского движения.
 Музиль, Николай Николаевич — актёр Малого театра с 1896 года.